Сборная Словении по бейсболу — сборная, представляющая Словению на международных соревнованиях по бейсболу. Основана в 1993 году. Ранее входила в Югославию.
Словения занимает 21 место в Европейском и 61 место в Мировом рейтингах. Высшее достижение — 10-ое место Чемпионата Европы 1995 года.

Результаты 
Чемпионат Европы по бейсболу

Словения
Бейсбол